Konradyn – imię
 Konradyn (Konrad Młodszy, Konrad V) – (1252-1268), książę Szwabii, król rzymski